Die Motorrad-WM-Saison 2015 war die 67. in der Geschichte der FIM-Motorrad-Straßenweltmeisterschaft.

In allen Klassen wurden 18 Rennen ausgetragen.

Punkteverteilung 

In die Wertung kommen alle erzielten Resultate.

Wissenswertes

Allgemein 
 Am 10. Februar 2015 wurde bekannt, dass der Große Preis von Großbritannien nicht, wie geplant, in Donington Park ausgetragen wird. Bis 2016 wird weiter in Silverstone gefahren.
 Beim Großen Preis von Aragonien wurde das 100. Rennen in der Moto2 gefahren.

Teams 
 Suzuki kehrt nach zwei Jahren Pause mit der GSX-RR wieder als Werksteam zurück in den Grand Prix Sport.
 Auch Aprilia ist als Werksteam wieder zurück. Ihr Einsatzmotorrad ist die RS-GP.
 Da Forward-Racing Teambesitzer Giovanni Cuzari festgenommen wurde, hat Marco Curioni (Geschäftsführer des Teams) die Teilnahme am Großen Preis von Indianapolis abgesagt. Dies betrifft sowohl das MotoGP als auch das Moto2-Team.
 Mit dem Sieg von Marc Márquez beim Großen Preis von Indianapolis konnte Honda seinen 700. Sieg im Grand Prix Sport feiern.
 Kalex ist durch den Sieg von Johann Zarco beim Großen Preis von Großbritannien, sechs Rennen vor Ende der Saison, Konstrukteur-Weltmeister in der Moto2-Klasse geworden.
 Beim Großen Preis von Aragonien ist das Movistar Yamaha MotoGP-Team durch einen Sieg von Jorge Lorenzo und einen dritten Platz von Valentino Rossi vorzeitig Konstrukteur-Weltmeister in der MotoGP-Klasse geworden.
 Honda und Yamaha starten beim Großen Preis von Japan jeweils mit einem Testteam und ihren Testfahrern. Für Honda fährt Takumi Takahashi und für Yamaha Katsuyuki Nakasuga. Beide konnten schon das 8-Stunden-Rennen von Suzuka gewinnen.
 Honda ist, nach einem Sieg von Niccolò Antonelli beim Großen Preis von Japan, zum ersten Mal Konstrukteur-Weltmeister in der Moto3-Klasse geworden.
 Mit einem zweiten Platz beim Großen Preis von Australien ist Yamaha zum fünften Mal Konstrukteur-Weltmeister in der MotoGP-Klasse geworden.

Fahrer 
 Wegen Unterarmverkrampfungen (Armpump) konnte Dani Pedrosa die Rennen in Texas, Argentinien und Spanien nicht bestreiten. Er wurde bei diesen Rennen durch den Honda-Testfahrer Hiroshi Aoyama ersetzt.
 Der Italiener Claudio Corti ersetzte beim Rennen in Deutschland Stefan Bradl. Dieser hatte sich einen Kahnbeinbruch zugezogen.
 Nach anhaltend enttäuschenden Ergebnissen, wird Marco Melandri keine weiteren Rennen für Aprilia bestreiten. Er wurde beim Großen Preis von Deutschland durch Michael Laverty ersetzt.
 Karel Abraham zog sich bei der Qualifikation zum Großen Preis von Katalonien eine Verletzung am linken Fuß zu. Das Rennen dort und die drei darauf folgenden trat er nicht an. Beim Rennen in Deutschland ersetzte ihn Hiroshi Aoyama. Beim Großen Preis von Indianapolis fuhr der Moto2-Weltmeister von 2010 Toni Elías für ihn das Rennen.
 Aufgrund seiner Verletzung, wird Karel Abraham beim Großen Preis von Japan durch den Japaner Kousuke Akiyoshi, und beim Großen Preis von Australien durch den Australier Anthony West ersetzt.
 Stefan Bradl wechselte zur Hälfte der Saison vom Forward-Racing-Team zum Aprilia Gresini Team.Seinen Platz bei Forward übernahm vom Großen Preis von Tschechien bis zum Großen Preis von San Marino Claudio CortiFür die letzten fünf Saisonrennen wurde Toni Elías ins Team geholt.
 Das QMMF Racing Team hat Anthony West nach dem Großen Preis von San Marino entlassen. Sie waren mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Ihn ersetzte Mika Kallio, der seinerseits wegen enttäuschenden Ergebnissen beim Italtrans Racing Team gekündigt hatte.
 Der aus San Marino stammende Alex De Angelis ist beim vierten Freien Training, im Rahmen des Großen Preises von Japan, schwer gestürzt. Er zog sich Rippenbrüche, eine Lungenquetschung und ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Aufgrund dieser Verletzung wurde er beim Großen Preis von Australien und beim Großen Preis von Malaysia durch den Australier Damian Cudlin ersetzt.
 Beim Saisonfinale in Valencia wurde De Angelis von dem Australier Broc Parkes ersetzt.
 Héctor Barberá gewann am Ende der Saison die Open-Wertung vor Loris Baz mit fünf Punkten Vorsprung.

Rennkalender

MotoGP-Klasse

Teams und Fahrer 
Die Auflistung der Teams und Fahrer entspricht der offiziellen Meldeliste. Gast-, Ersatz und Wildcardfahrer sind in dieser Übersicht gesondert gekennzeichnet.

Rennergebnisse

Rennberichte

Großer Preis von Katar 

Der Große Preis von Katar auf dem Losail International Circuit fand am 29. März 2015 statt und ging über eine Distanz von 22 Runden à 5,380 km, was einer Gesamtdistanz von 118,800 km entspricht.

Das Auftaktrennen gewann Valentino Rossi vor Andrea Dovizioso und Andrea Iannone. Vierter wurde Jorge Lorenzo. Die ersten vier Fahrer lieferten sich den Großteil des Rennens einen harten Kampf um die Plätze. Titelverteidiger Marc Márquez kam in der ersten Runde in Kurve 1 von der Strecke ab und war kurz am Ende des Feldes. Er arbeitete sich noch bis auf den fünften Rang vor. Sein Teamkollege Dani Pedrosa belegte den sechsten Platz. Stefan Bradl kam als 16. ins Ziel und blieb somit ohne Punkte.

Grand Prix of The Americas 

Der Grand Prix of The Americas auf dem Circuit of The Americas fand am 12. April 2015 statt und ging über eine Distanz von 21 Runden à 5,513 km, was einer Gesamtdistanz von 115,773 km entspricht.

Marc Márquez fuhr einem ungefährdeten Sieg entgegen. Valentino Rossi und Andrea Dovizioso lieferten sich über das Rennen einen Kampf um Platz 2, den Dovizioso am Ende für sich entscheiden konnte. Vierter wurde, der von einer Bronchitis geplagte, Jorge Lorenzo. Fünfter wurde Iannone, sechster Bradley Smith.

Stefan Bradl wurde im Verlauf des Rennens von Jack Miller berührt und konnte das Rennen nicht beenden.

Großer Preis von Argentinien 

Der Große Preis von Argentinien auf dem Autódromo Termas de Río Hondo fand am 19. April 2015 statt und ging über eine Distanz von 25 Runden à 4,806 km, was einer Gesamtdistanz von 120,15 km entspricht.

Großer Preis von Spanien 

Der Große Preis von Spanien auf dem Circuito de Jerez fand am 3. Mai 2015 statt und ging über eine Distanz von 27 Runden à 4,423 km, was einer Gesamtdistanz von 119,421 km entspricht.

Großer Preis von Frankreich 

Der Große Preis von Frankreich auf dem Circuit Bugatti fand am 17. Mai 2015 statt und ging über eine Distanz von 28 Runden à 4,185 km, was einer Gesamtdistanz von 117,18 km entspricht.

Großer Preis von Italien 

Der Große Preis von Italien auf dem Autodromo Internazionale del Mugello fand am 31. Mai 2015 statt und ging über eine Distanz von 23 Runden à 5,245 km, was einer Gesamtdistanz von 120,635 km entspricht.

Großer Preis von Katalonien 

Der Große Preis von Katalonien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya fand am 14. Juni 2015 statt und ging über eine Distanz von 25 Runden à 4,727 km, was einer Gesamtdistanz von 118,175 km entspricht.

Dutch TT 

Die 85. Durch TT auf dem TT Circuit Assen fand am 27. Juni 2015 statt und ging über eine Distanz von 26 Runden à 4,542 km, was einer Gesamtdistanz von 118,092 km entspricht.

Großer Preis von Deutschland 

Der Große Preis von Deutschland auf dem Sachsenring fand am 12. Juli 2015 statt und ging über eine Distanz von 30 Runden à 3,671 km, was einer Gesamtdistanz von 110,13 km entspricht.

Großer Preis von Indianapolis 

Der Große Preis von Indianapolis auf dem Indianapolis Motor Speedway fand am 9. August 2015 statt und ging über eine Distanz von 27 Runden à 4,170 km, was einer Gesamtdistanz von 112,59 km entspricht.

Großer Preis von Tschechien 

Der Große Preis von Tschechien auf dem Automotodrom Brno fand am 16. August 2015 statt und ging über eine Distanz von 22 Runden à 5,403 km, was einer Gesamtdistanz von 118,866 km entspricht.

Großer Preis von Großbritannien 

Der Große Preis von Großbritannien auf dem Silverstone Circuit fand am 30. August 2015 statt und ging über eine Distanz von 20 Runden à 5,900 km, was einer Gesamtdistanz von 118,00 km entspricht.

Großer Preis von San Marino 

Der Große Preis von San Marino auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli fand am 13. September 2015 statt und ging über eine Distanz von 28 Runden à 4,226 km, was einer Gesamtdistanz von 118,328 km entspricht.

Großer Preis von Aragonien 

Der Große Preis von Aragonien fand am 27. September 2015 auf dem Motorland Aragón statt und ging über eine Distanz von 23 Runden à 5,078 km, was einer Gesamtdistanz von 116,794 km entspricht.

Großer Preis von Japan 

Der Große Preis von Japan fand am 11. Oktober 2015 auf dem Twin Ring Motegi statt und ging über eine Distanz von 24 Runden à 4,801 km, was einer Gesamtdistanz von 115,224 km entspricht.

Großer Preis von Australien 

Der Große Preis von Australien fand am 18. Oktober 2015 auf dem Phillip Island Circuit statt und ging über eine Distanz von 27 Runden à 4,448 km, was einer Gesamtdistanz von 120,096 km entspricht.

Großer Preis von Malaysia 

Der Große Preis von Malaysia fand am 25. Oktober 2015 auf dem Sepang International Circuit statt und ging über eine Distanz von 20 Runden à 5,543 km, was einer Gesamtdistanz von 110,86 km entspricht.

Dani Pedrosa gewann das Rennen vor Jorge Lorenzo und Valentino Rossi. Auf den weiteren Plätzen folgten Bradley Smith, Cal Crutchlow und Danilo Petrucci. Stefan Bradl erreichte mit einem zehnten Platz sein bis dahin bestes Ergebnis für Aprilia. Nachdem sich Rossi und Márquez in der Anfangsphase einen harten Kampf um Platz 3 geliefert hatten, kam es in Runde 7 zu einer Berührung der beiden Piloten. Der Spanier stürzte und fuhr danach in die Box, um das Rennen daraufhin zu beenden. Rossi bekam nach dem Rennen eine 3-Punkte-Strafe. Da er schon 1 Strafpunkt hatte, muss er beim nächsten Rennen vom letzten Startplatz ins Rennen gehen.

Großer Preis von Valencia 

Der Große Preis von Valencia fand am 8. November 2015 auf dem Circuit Ricardo Tormo statt und ging über eine Distanz von 30 Runden à 4,005 km, was einer Gesamtdistanz von 120,15 km entspricht.

Jorge Lorenzo gewann das Rennen vor Marc Márquez und Dani Pedrosa. Valentino Rossi konnte sich vom letzten Startplatz bis auf Rang vier nach Vorne fahren. Pol Espargaró und Bradley Smith belegten die weiteren Plätze. Stefan Bradl erreichte den 18. Rang.

Vom Start bis zum Ziel änderte sich auf den ersten drei Rängen nichts. Nur in der vorletzten Runde attackierte Pedrosa den zweitplatzierten Márquez. Doch dieser konterte direkt wieder. Rossi war nach der ersten Runde bis auf den 15. Rang vor gefahren. Seine Aufholjagd endete schließlich auf dem vierten Rang. Die drei Führenden waren schon über zehn Sekunden voraus. Mit seinem Sieg wurde Lorenzo zum dritten Mal MotoGP-Weltmeister.

Fahrerwertung

Konstrukteurswertung

Teamwertung

Moto2-Klasse

Teams und Fahrer 
Die Auflistung der Teams und Fahrer entspricht der offiziellen Meldeliste der FIM. Gast-, Ersatz und Wildcardfahrer sind in dieser Übersicht gesondert gekennzeichnet.

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Moto3-Klasse

Teams und Fahrer 
(Stand: 4. November 2015)
Die Auflistung der Teams und Fahrer entspricht der offiziellen Meldeliste der FIM. Gast-, Ersatz und Wildcardfahrer sind in dieser Übersicht gesondert gekennzeichnet.

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Weblinks 

 Offizielle Webseite der Motorrad-Weltmeisterschaft

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2015
2015